Widmann peut désigner:

 Famille Widmann, famille aristocratique vénitienne d'origine germanique
Rio de Ca'Widmann, canal de Venise

 Carolin Widmann (née en 1976), violoniste allemande
 Erasmus Widmann, compositeur allemand
 Jörg Widmann, compositeur allemand
 Johannes Widmann, mathématicien allemand
 Götz Widmann, chanteur allemand
 Horst Widmann, plasticien d'origine autrichienne
 Albert Widmann, chimiste allemand et officier SS, l'un des instigateurs de l'Aktion T4.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand